Asioplax är ett släkte av dagsländor. Asioplax ingår i familjen Leptohyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Asioplax